Forkortelsen NT kan referere til:
 Det Nye Testamente – i biblen, kristendommens hellige bog
 Nordjyllands Trafikselskab – trafikselskab der dækker Region Nordjylland
 Windows NT − styresystem fra Microsoft